

Patronyme 

Erdal Merdan (1949-2010), est un écrivain, dramaturge, acteur et directeur de théâtre allemand.
Jasna Merdan-Kolar (1956-), est une ancienne handballeuse yougoslave puis autrichienne.

Hydronyme 
 Le Merdan est une rivière du sud-ouest de la France, affluent de la Neste.

Homophone 
 Le Merdans est une rivière du sud de la France, affluent de l'Aveyron.

Patronyme austro-bavarois
Patronyme turc
Homonymie d'hydronyme